«Мисс Евро́па» () — международный конкурс красоты, в котором принимают участие страны, территориально находящиеся в Европе, расположенные на двух континентах Россия и Турция, а также Израиль и Ливан.

История конкурса 

Он был учрежден в феврале 1927 года европейским дистрибьютором Paramount компанией Fanamet как разовое мероприятие, победитель которого должен был сняться в фильме режиссера Фридриха Вильгельма Мурнау. После того, как первоначальное жюри из двенадцати человек не смогло выбрать между 10 участницами, был проведен второй тур, на котором Мурнау выбрал победительницу. В итоге Мурнау выбрал Штефику Видачич из Югославии победительницей и первой в истории Мисс Европа. Конкурс был позже восстановлен в декабре 1928 года французским журналистом Морисом де Валеффом (1874-1946), который также создал в 1920 году то, что к 1927 году стало конкурсом Мисс Франция. Мисс Европа под руководством де Валеффа впервые прошла в Парижской опере с участницами из 18 стран. Первое соревнование под руководством де Валеффа состоялось только в феврале 1929 года.

Конкурс был прерван началом Второй мировой войны, но позже был восстановлен, после смерти де Валеффа, Роджером Зайлером и Клодом Берром, которые основали организацию Mondial Events (MEO). Большинство участниц выиграли национальные конкурсы Мисс мира и Мисс Вселенная. Берр умер в 1981 году, а в 2003 году Роджер Зайлер продал лицензию на проведение конкурса компании Endemol France, входящей в состав голландской телевизионной продюсерской компании Endemol. С 2007 по 2009 год было объявлено, что конкурс будет проводиться в разных местах, таких как Москва и Бейрут, но этого не произошло, так как им пришлось прекратить конкурс после 2006 года из-за внутренних проблем с организацией.

В 2016 году конкурс был возрожден недавно созданной организацией «Мисс Европа», штаб-квартира которой первоначально находилась в Лондоне, но затем переехала в Эдинбург, Шотландия. По-видимому, существует связь с предыдущими организаторами, поскольку победительница конкурса 2016 года носила ту же корону (тиару/диадему), что и ее предшественники.

Действующая Мисс Европа ― Анастасия Проданова из Сербии, которая была коронована во время Каннского фестиваля в Каннах, Франция, 13 июля 2021 года.

Победительницы конкурса 
Впервые конкурс был проведён во время Каннского кинофестиваля с 12 мая по 18 мая, 2019 года. 17 мая в отеле Мартинез во время Каннского кинофестиваля «Мисс Европа 2019» была коронована представительница Испании Андреа де лас Херас. Вице-мисс стали представительницы Греции, Латвии, Франции и Эстонии. Победительницы конкурса стали гостями красной дорожки Каннского кинофестиваля до 25 мая 2019.

Результаты по странам

См. также 
 Смотр невест
 Мисс интерконтиненталь
 Мисс Россия
 Мисс Мира
 Мисс Земля
 Мисс Вселенная
 Мисс Интернешнл
 Краса России
 Мисс Белоруссия
 Мисс Франция

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт конкурса

Конкурсы красоты
Мисс Европа